135-й отдельный моторизованный инженерный Новгородский Краснознамённый батальон — воинская часть Вооружённых сил СССР во время Великой Отечественной войны.

История 
Сформирован в Московском военном округе в июле-августе 1941 года на базе 28-го инженерного полка

В составе действующей армии с 5 сентября 1941 по 25 апреля 1944 года. В начале сентября 1941 года включён в состав 54-й армии, осуществлял инженерное обеспечение войск армии в Синявинских операциях сентября-октября 1941 года, в Тихвинских оборонительной и наступательной операциях, Любанской наступательной операции.

В январе 1942 года передан в 8-ю армию, в её составе совершенствует оборону войск армии в её полосе южнее Ладожского озера. С мая по октябрь 1942 года находится на Волховском фронте, точное подчинение установить не удалось, вёл ли боевые действия в ходе Синявинской операции 1942 года неизвестно.

В январе 1943 года очевидно привлекался для участия в операции «Искра». В дальнейшем действует на участках Волховского фронта, в феврале-марте 1943 года принимает участие в Смердынской операции. Осенью 1943 года передан в 59-ю армию и в её составе штурмует позиции противника в районе Подберезье, осуществляет инженерное обеспечение войск армии в дальнейшем наступлении на Новгород и вокруг него, отличился при освобождении города. С конца января 1944 года действует в районе Шимска, в феврале 1944 преследует отступающие немецкие войска, отличившись при освобождении Дно.

25 апреля 1944 года переформирован в 135-й отдельный моторизованный штурмовой инженерно-сапёрный батальон.

Подчинение

Командиры 
 майор Егоров Василий Георгиевич

Награды и наименования

Другие инженерно-сапёрные воинские части с тем же номером 
 135-й отдельный сапёрный батальон
 135-й гвардейский отдельный сапёрный батальон
 135-й отдельный моторизованный штурмовой инженерно-сапёрный батальон
 135-й отдельный инженерно-минный батальон
 135-й отдельный инженерно-сапёрный батальон

Ссылки 
 Перечень № 27 инженерных частей (отдельных батальонов, рот, отрядов), со сроками вхождения их в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945

Инженерно-сапёрные батальоны СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году